Кубок Меланезии 1994 был пятым розыгрышем Кубка Меланезии, он также выполнял функции отборочного турнира Кубка наций ОФК 1996 года в зоне Меланезии.  Он прошёл на Соломоновых Островах с 3 по 8 июля 1994 года. В однокруговом турнире участвовали пять стран:
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

 получили путёвку в финальный турнир Кубка наций ОФК 1996 года.

Ссылки 

 Кубок Меланезии 1994 на RSSSF

1994 год в футболе